Pelle Svanslös steht für:

 Pelle Svanslös, Originalname von Petter Schwanzlos, schwedische Kinderbuchreihe von Gösta Knutsson
 Pelle Svanslös (Fernsehserie, 1964), schwedische Fernsehserie (1964–1965)
 Pelle Svanslös, Originaltitel von Pelle Ohneschwanz, schwedischer Film von Jan Gissberg und Stig Lasseby (1981)
 Pelle Svanslös (Fernsehserie, 1997), schwedische Fernsehserie (1997)
 Pelle Svanslös (2020), schwedischer Animationsfilm von Christian Ryltenius